Cylindropuntia californica var. delgadilloana es una subespecie endémica de choya de la familia Cactaceae que se distribuye en Baja California en México. La palabra delgadilloana es un epíteto en honor al Dr. José Delgadillo, botánico de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada.

Descripción 
Tiene crecimiento arbustivo, ramificada desde la base, con una altura de hasta 2.5 m. Las ramificaciones terminales de 12 a 25 cm de largo y 3 cm de ancho. Sus tubérculos son salientes, en ocasiones confluyen en costillas, de 5 mm de ancho y 7 de alto. Tiene 5 a 8 espinas por areola, de 10 a 15 mm de largo las centrales, la más larga ligeramente ladeada. Los gloquidios son conspicuos. La flor de 23 mm de largo y color amarillo. El fruto que produce de 18 a 25 mm de largo y 20 mm de ancho, de color pardo a gris oscuro. Produce hasta 72 semillas de 5 mm de diámetro. Florece entre los meses de abril y mayo.

Distribución y hábitat 
Se distribuye en Baja California, en un área restringida al este de la Sierra de San Pedro Mártir y en la porción oeste del Desierto de San Felipe. Habita en matorrales xerófilos donde Larrea tridentada es la especie dominante, sobre suelos aluviales. En elevaciones de 350 a 640

Estado de conservación 
No existen amenazas para la conservación de esta especie, debido a que las actividades económicas como la agricultura y la ganadería son inviables a causa de la sequía en su área de distribución, además, sus poblaciones son abundantes. Habita en los límites del parque nacional Sierra de San Pedro Mártir.

Referencias

Enlaces externos 

 Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN
 Naturalista
 EncicloVida

californica var
Flora de México